Scooby-Doo – serie televisiva di cartoni animati Hanna-Barbera che prende il titolo dal cane protagonista
 Scooby-Doo – personaggio dei cartoni animati
 Scooby-Doo – film di Raja Gosnell derivato dalla serie animata
 Scooby-Doo 2 - Mostri scatenati – il seguito del film Scooby Doo, diretto da Raja Gosnell
 Scoubidou – oggetto fatto a mano, spesso con cordini di fibra poliammidica o plastica, che può fungere da portachiavi o decorazione
 Scooby Doo – singolo dei Pinguini Tattici Nucleari del 2020